Richard Ween Haukedal (ur. 31 sierpnia 1996) – norweski skoczek narciarski, reprezentant klubu Bækkelagets SK, medalista mistrzostw kraju.

Przebieg kariery 
W FIS Cup zadebiutował w grudniu 2014 w Notodden, a w najlepszej trzydziestce po raz pierwszy znalazł się w sierpniu 2015 w Szczyrku. W letniej edycji Pucharu Kontynentalnego pierwsze punkty zdobył we wrześniu 2015 w Oslo, a w zimowej – w grudniu 2016 w Vikersund, w obu przypadkach zajmując 24. miejsce. 10 marca 2017 wystartował w kwalifikacjach do zawodów Pucharu Świata w Oslo, nie uzyskując awansu do konkursu głównego. W oficjalnych zawodach międzynarodowych organizowanych przez FIS po raz ostatni wystąpił 17 sierpnia 2019, zajmując 33. pozycję w zawodach Letniego Pucharu Kontynentalnego we Frenštácie pod Radhoštěm.

Reprezentując Oslo, zdobywał medale mistrzostw Norwegii w drużynie: srebro w 2015 i brąz latem 2016 oraz w 2019.

Jego rekordem życiowym jest 213 metrów, który ustanowił 19 marca 2017 jako przedskoczek w Vikersund podczas zawodów Pucharu Świata i Raw Air.

Puchar Świata

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Raw Air

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Norwescy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1996